Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) é uma companhia petrolífera nigeriana, sediada em Abuja.

História 
A companhia foi estabelecida em 1977, com a fusão da Nigerian National Oil Corporation e a Federal Ministry of Mines and Steel.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da Nigéria

Ligações externas

Empresas da Nigéria
Empresas fundadas em 1977